Il existe plusieurs Bagratides du nom de Bagration :
 Georges Bagration (1250-1268)
Alexandre Iraklievitch Bagration-Moukhransk (?-1918), lieutenant-général de l'armée impériale de Russie, il fut exécuté par les bolcheviks à Piatigorsk en 1918, grand-père de la grande-duchesse Leonida Georguievna Bagration-Moukhranski ;
David Bagration, prince géorgien du , mort en 966 ;
David Bagration (régent de Géorgie) et général russe (1767-1836) ;
David Georguievitch Bagration (1976-), actuel chef de la maison royale de Géorgie, fils du prince Georgi Iraklievitch Bagration ;
Dmitri Petrovitch Bagration (1863-1919), général de l'armée impériale de Russie puis de l'Armée rouge, il participa à la Première Guerre mondiale ;
Georgi Iraklievitch Bagration (1944-2008), de 1977 à 2008 il fut le chef de la maison royale de Georgie ;
Georgi Alexandrovitch Bagration-Moukhranski : il épousa Elena Sigizmundovna Zlotnitskaya, père de la grande-duchesse Leonida Georguievna Bagration-Moukhranski ;
Grigori Ivanovitch Bagration-Moukhranski (1787-1861), major-général, il participa aux guerres russo-persane (1826-1828), russo-turque (1828-1829) et du Caucase (1817-1864) ;
 
Ivan Konstantinovitch Bagration-Moukhranski (1812-1895), major-général, il prit part à la guerre du Caucase (1817-1864) et à la guerre de Crimée, neveu du précédent ;
Konstantin Ivanovitch Bagration-Moukhranski : lieutenant-général, maréchal de la noblesse du gouvernement de Tver, père du précédent ;
Leonida Georguievna Bagration-Moukhranski (1914-), épouse du grand-duc Vladimir Kirillovitch de Russie et mère de Maria Vladimirovna de Russie, cette dernière affirme son rôle de chef de la maison impériale de Russie ;
Pierre de Bagration, général russe (1765-1812) ;
Roman Ivanovitch Bagration (1778-1834) : lieutenant-général, l'un des commandants de l'armée impériale de Russie lors des guerres napoléoniennes, frère cadet du précédent ;
Piotr Romanovitch Bagration (1818-1876), lieutenant-général russe, ingénieur métallurgiste russe, gouverneur de Tver, gouverneur-général de Courlande et de Livonie, Il découvrit le moyen d'extraire l'or du minerai la cyanuration, fils du précédent.

Divers

 Opération Bagration, offensive russe de - sur la Biélorussie, nom donné en l'honneur du prince Piotr Ivanovitch Bagration, héros de la campagne de Russie ;
 Le pont Bagration, une passerelle pour piétons à Moscou, inaugurée en 1997, conçue par l'architecte Boris Ivanovitch Tkhora. Ses dimensions sont de  de long et 16 mètres de large. Hauteur au-dessus de la rivière Moskova : 14 mètres ;
 Le , la ville prussienne de Eylau fut rebaptisée Bagrationovsk (Багратионовск) en l'honneur du prince Piotr Ivanovitch Bagration après son intégration à l'oblast de Kaliningrad ;
 Monument Bagration à Moscou : statue équestre, une œuvre du sculpteur Merab Merabichvili ;
Station Bagrationovskaïa : station du métro de Moscou ;
 Rues Bragation : trois rues portent le nom du prince Piotr Ivanovitch Bagration, à Lipetsk, Kaliningrad et Minsk ;
 Bagration : film historique (1985) ;
 Bagration : roman de Sergueï Nikolaïevitch Goloubov (1894-1962), paru en 1943 ;
 Bagration : roman de Iouri Koginov.

Annexes

Liens connexes 
 Généalogie des Bagratides en Géorgie
 Généalogie des Bagratides en Arménie

Homonymie de patronyme